Arnold Rothstein (18821928), criminel américain de la Belle Époque
 Arthur Rothstein (19151985), photographe américain
 Bernard Rothstein, Bernard Sobel (* 1935), un metteur en scène et réalisateur français
 Marshall Rothstein (* 1940), haut magistrat canadien
 Ron Rothstein (* 1942), joueur et entraîneur américain de basket-ball
 Sumner Murray Rothstein

 Albert Rothstein, personnage de fiction de Comics

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif